De Primera División 1962/63 was de 32e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 16 september 1962 en eindigde op 21 april 1963. Real Madrid werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de eerste club in Spanje die dit lukte.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Córdoba CF en Deportivo La Coruña degradeerden na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1962/63